Helder, Hélder har flere betydninger:

Byer 
 Den Helder – by i Holland

Personer 
 Hélder Cabral (født 1984) – portugisisk fodboldspiller
 Helder Camara (1909 – 1999) – brasiliansk ærkebiskop
 Hélder Cristóvão (født 1971) – tidligere portugisisk fodboldspiller også kaldet Hélder
 Hélder Postiga (født 1982) – portugisisk fodboldspiller